Nightwing – album grupy Marduk
 Nightwing – postać komiksowa z wydawnictwa DC Comics